Tadrart är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Agadir-Ida-ou-Tnan och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Tadrart ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tadrart är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Tadrart. Runt Tadrart är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Omgivningarna runt Tadrart är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ